

Varie 
 Ostacoli –  discipline di corsa dell'atletica leggera
 Ostacoli –  fortificazione militare
 Ostacoli (Hitchin' Posts) –  film del 1920 diretto da John Ford

Pagine correlate 
 Ostacolo – pagina di disambiguazione